Пехово — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена на правом берегу реки Великая, в 29 км к юго-востоку от города Остров и в 10 км к востоку от волостного центра, деревни Крюки.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 29 человек.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)